«Шанель» — девятый номерной альбом Ирины Круг, изданный компанией «United Music Group» в 2013 году. Альбом состоит из 11 треков различных авторских союзов.

Общая информация 
Песня «Шанель» была удостоена премии «Шансон Года» в 2016 году.

В альбом также вошли композиции "Ключики", "Ты моя вселенная", "Цветы без повода", "Молчи печаль" в исполнении Ирины Круг, которые стали популярными среди зрительской аудитории.
 
Этот альбом выпущен в жанре женского шансона. Сама Ирина музыку не пишет, но замечательно исполняет произведения Игоря Азарова, Аркадия Укупника, Михаила Танича, Михаила Гуцериева и других композиторов и поэтов.
 
Песня «Прости меня» напоминает эстраду 80-х: эту композицию в свое время исполняли Ирина Понаровская и Лариса Долина — Ирина вполне достойно выполнила миссию солиста.

Мнение об альбоме 

Теперь ее тематика – это эстрадная лирика, с нотками шансонных мотивов, но не более, блатняк она не пела и петь никогда не будет – это ее не ее репертуар, это понятно, поэтому, повторюсь, Ирина Круг нашла свою нишу….

Список композиций

Награды и номинации

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы на русском языке
Альбомы России
Альбомы лейбла «Classic Company»